George Curzon peut faire référence à:

 George Curzon-Howe,  comte Howe (1821–1876), pair britannique
 George Curzon  marquis Curzon de Kedleston (1859–1925), vice-roi des Indes et Secrétaire d'État aux Affaires étrangères
 George Curzon (1898–1976)